Esto steht für:
 Esto (Sportzeitschrift), mexikanische Sportzeitschrift, ab 1941, Aufl. 250.000
 Esto Lighting, ein Hersteller von Leuchten mit Sitz in Velden, Österreich

Orte:
 Esto (Florida)
 Esto (Kentucky)
 Esto (Louisiana)
 Esto (Ohio)